Ivanjski Vrh (Cerkvenjak), een plaats in de Sloveense gemeente Cerkvenjak
 Ivanjski Vrh (Gornja Radgona), een plaats in de Sloveense gemeente Gornja Radgona